Лилиенфельд-Тоаль:

 Лилиенфельд-Тоаль Павел Феодорович (1829—1903) — российский государственный деятель, статский советник, социолог-органицист.
 Лилиенфельд-Тоаль Анатолий Павлович (1865—1931) — российский государственный деятель, действительный статский советник, камергер Двора Его Императорского Величества. Губернатор Пензенской губернии (1910—1914).

См. также 
 Лилиенфельд